Adrian Ellison (né en 1958), rameur d'aviron `britannique ;
 Brady Ellison (né en 1988), archer américain ;
 Chase Ellison (né en 1993), est un acteur américain ;
 David Ellison (né en 1983), est un producteur de cinéma américain ;
 Edwin Homer Ellison, (1918-1970), chirurgien américain ;
 Harlan Ellison (1934-2018), écrivain américain de science-fiction et de fantastique ;
 
 Jennifer Ellison (née en 1983), actrice britannique;
 Keith Ellison (né en 1963), homme politique américain ;
Mary Lillian Ellison (1923-2007), catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine ;
 Lawrence Ellison (né en 1944), homme d'affaires américain, cofondateur de la firme Oracle Corporation ;
 Lorraine Ellison (1931-1983), chanteuse de soul américaine ;
 Megan Ellison (né en 1986), est une productrice de cinéma américain ;
 Otto Ellison von Nidlef (1868-1947), général autrichien de la Première guerre mondiale
 Pervis Ellison (né en 1967), joueur américain de basket-ball ;
 Price Ellison (1852-1932), homme politique canadien en Colombie-Britannique 
 Ralph Ellison (1913-1994), intellectuel et écrivain américain ;
 Tamati Ellison (né en 1983), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Toja Ellison (née en 1993), archère slovène ;
 William John Ellison (né en 1943), mathématicien britannique.
Patronyme anglais